Ано, Бартелеми (около 1510—1561) — французский поэт и гуманист.
 Ано, Габриэль (; 1889—1968) — французский футболист, спортивный журналист, автор идеи организации общеевропейского турнира по футболу
 Ано () — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Ано () — коммуна во Франции, департамент Сона и Луара

См. также 
 АНО